SEV kan avse:

SEV – ett tidigare organ för ekonomiskt samarbete mellan främst de kommunistiskt styrda länderna i Östeuropa, se Comecon
SEV – ett svenskt företag som bildadat 1902, se Skandinaviska Elverk